Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Helena Suková (terzo turno)
 Mary Pierce (terzo turno)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Katerina Maleeva (primo turno)
 Lori McNeil (semifinali)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Yayuk Basuki (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Lisa Raymond (primo turno)
 Angélica Gavaldón (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1993